Община Бяла:
 Община Бяла — община в Варненской области Болгарии
 Община Бяла — община в Русенской области Болгарии

См. также 
 Бяла